Hermann Kunz ist der Name folgender Personen:

* Hermann Kunz (Schriftsteller) (1847–1905), deutscher Militärschriftsteller 
 Hermann Kunz (Maler) (1925–2010), deutscher Maler 
 Hermann Kunz-Krause (1861–1936), deutscher Pharmakologe